Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1990 fanden am 17. und 18. Februar 1990 auf der Kombinierten Kunsteisbahn am Königssee in Deutschland statt.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1990
Sportveranstaltung 1990
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Skeleton (Deutschland)
Kunsteisbahn Königssee

en:FIBT World Championships 1990